The Aces – gruppo musicale statunitense blues
 The Aces – gruppo musicale giamaicano reggae e ska
 The Aces – gruppo musicale statunitense indie pop
 The Aces – gruppo musicale britannico rock